Amapola peluda es el nombre común de dos especies de plantas del género Papaver:

 Papaver hybridum; o
 Papaver argemone.